A Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) é uma associação sem fins lucrativos representante do mercado fonográfico da Estônia. Ela foi fundada em 9 de março de 1998 e está associada à IFPI.

Ligações externas 
 Página oficial da EFÜ

Empresas da música
Membros da IFPI